Bodo Manstein ist der Name folgender Personen:

* Bodo Manstein (Mediziner) (1911–1977), deutscher Arzt und Umweltschützer (BUND)
 Bodo Manstein (Schriftsteller) (* 1962), deutscher Schriftsteller